Altengraben ist ein geographischer Name:

Ort:
 Altengraben (Bad Berleburg), Siedlungsplatz der Stadt Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Altengraben (Aurach), rechter Zufluss der Aurach (zur Regnitz bei Pettstadt) in Nützelbach, Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Altengraben (Donau), rechter Auengraben zur Donau vor Gutmadingen, Stadt Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Altbach
 Altenbach
 Alter Graben
 Alterbach
 Altgraben